Александр Невский — имя и прозвание православного святого, великого князя, русского полководца; все существующие названия такого звучания связаны с ним. Антропоним Невский топонимического происхождения и связан с наименованием реки Нева, есть также носители имени и фамилии Александр Невский.
 Персоналии
 Александр Ярославич Невский — великий князь (в схиме Алексий), святой, князь Новгородский, князь Киевский, Великий князь Владимирский.
 
Поезд
 «Александр Невский» — фирменный поезд класса люкс, курсировавший по маршруту Санкт-Петербург — Москва.
Корабли и суда
 «Святой Александр Невский» (1749—1763) — русский парусный линейный корабль 3 ранга.
 «Александр Невский» (1787—1814) — 74-пушечный парусный линейный корабль Балтийского флота России.
 «Александр Невский» (1826—1847) — 74-пушечный парусный линейный корабль Балтийского флота России.
 «Александр Невский» (1861—1868) — винтовой фрегат.
 «Александр Невский» (1917—197?) — российский ледокольный пароход, позднее назывался «Ленин» и «Владимир Ильич».
 «Александр Невский» (1948—1989) — крейсер проекта 68-бис.
 «Александр Невский» (с 1957) — речной круизный теплоход 588 проекта.
 «Александр Невский» (с 2010) — российская атомная подводная лодка проекта 955, ракетоносец четвёртого поколения.

Фильмы
 «Александр Невский» — историко-биографический фильм 1938 года.
 «Александр. Невская битва» — исторический фильм 2008 года.

Прочее
«Александр Невский» — авиационная эскадрилья.
 «Александр Невский» — автопробег.
 «Александр Невский» — всероссийская историко-литературная премия.
 «Александр Невский» — жилой комплекс бизнес-класса в Санкт-Петербурге, самый высокий жилой дом в городе.
«Александр Невский», Оп. 78 — кантата Сергея Прокофьева.